

Bambola
Barbie – nota action doll prodotta dalla Mattel
Barbie – serie di film d'animazione aventi come protagonista l'omonima bambola
Barbie – videogioco del 1984
Barbie – videogioco del 1991

Cinema 

 Barbie – film di Greta Gerwig del 2023

Onomastica
Barbie – ipocoristico del nome proprio di persona Barbara

Persone
Klaus Barbie – ufficiale e criminale tedesco, noto anche con il soprannome di "Boia di Lione"
Barbie – soprannome di Ketlen Wiggers, calciatrice brasiliana

Pagine correlate 
 Barby